Hemicyclophora är ett släkte av rundmaskar. Hemicyclophora ingår i familjen Criconematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Hemicyclophora